Бахреин се први пут појавио на Олимпијским играма 1984. године и од тада Бахреин није пропустио ниједне Летње олимпијске игре.

На Зимске олимпијске игре Бахреин никада није слао своје представнике. Представници Бахреина, закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеироу, су освојили 3 олимпијске медаље, 2 златне и 1 сребрну.

Национални олимпијски комитет Бахреина (-{Bahrain Olympic Committee}-) је основан 1978. а признат од стране МОКа 1979. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Референце

Спољашње везе 
 
 

Бахреин на олимпијским играма